Le Prix Pfizer peut faire référence à : 
 Prix Pfizer en histoire des sciences, une distinction décernée chaque année par l’History of Science Society en reconnaissance d'un livre exceptionnel sur l'histoire des sciences ;
 Prix Pfizer de la recherche pour des travaux de recherche exceptionnels en Suisse ;
 Prix Afrique de la Royal Society dont l'ancien nom est  (jusqu'en 2016).